Rhön, sistema montanhoso da Alemanha
 Frankenheim/Rhön, município da Alemanha
 5689 Rhon, asteroide

Desambiguações de topônimos